Di seguito una lista di asteroidi dal numero 194001 al 195000 con data di scoperta e scopritore.

194001-194100 

|-
| 194001 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194002 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194003 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194004 - ||  || 18 settembre 2001 || Klet
|-
| 194005 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194006 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 194007 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194008 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194009 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194010 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194011 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194012 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194013 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194014 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194015 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194016 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194017 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194018 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194019 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194020 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194021 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194022 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194023 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194024 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194025 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194026 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194027 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194028 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194029 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194030 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194031 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 194032 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194033 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194034 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194035 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194036 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194037 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194038 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194039 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194040 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194041 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194042 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194043 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194044 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194045 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194046 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194047 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194048 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194049 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194050 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194051 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194052 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194053 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194054 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194055 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194056 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194057 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194058 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194059 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194060 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194061 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194062 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194063 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194064 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194065 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194066 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194067 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194068 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194069 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194070 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194071 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194072 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194073 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194074 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194075 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194076 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194077 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194078 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194079 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194080 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194081 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194082 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194083 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194084 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194085 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194086 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194087 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194088 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194089 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194090 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194091 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194092 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194093 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194094 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194095 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194096 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194097 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194098 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194099 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194100 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|}

194101-194200 

|-
| 194101 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194102 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194103 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194104 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194105 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194106 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194107 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194108 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194109 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194110 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194111 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194112 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194113 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194114 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194115 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194116 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194117 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194118 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194119 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194120 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194121 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194122 - ||  || 24 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194123 - ||  || 24 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194124 - ||  || 25 settembre 2001 || Ball, L.
|-
| 194125 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194126 - ||  || 26 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 194127 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 194128 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 194129 - ||  || 22 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194130 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194131 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194132 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194133 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194134 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194135 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194136 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194137 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194138 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194139 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194140 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194141 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194142 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194143 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 194144 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194145 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194146 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194147 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 194148 - ||  || 26 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194149 - || 2001 TJ || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194150 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194151 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194152 - ||  || 11 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194153 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194154 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194155 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194156 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194157 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194158 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194159 - ||  || 14 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194160 - ||  || 14 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194161 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194162 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194163 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194164 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194165 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194166 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194167 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194168 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194169 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194170 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194171 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194172 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194173 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194174 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194175 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194176 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194177 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194178 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194179 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194180 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194181 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194182 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194183 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194184 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194185 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194186 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194187 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194188 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194189 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194190 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194191 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194192 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194193 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194194 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194195 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194196 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194197 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194198 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194199 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194200 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|}

194201-194300 

|-
| 194201 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194202 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194203 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194204 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194205 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194206 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194207 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194208 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194209 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194210 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194211 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194212 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194213 - ||  || 12 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 194214 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194215 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194216 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194217 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194218 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194219 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194220 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194221 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194222 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194223 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194224 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194225 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194226 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194227 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194228 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194229 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194230 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194231 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194232 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 194233 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194234 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 194235 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194236 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194237 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194238 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194239 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194240 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194241 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194242 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194243 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194244 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194245 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194246 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194247 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194248 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194249 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194250 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194251 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194252 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194253 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 194254 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194255 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194256 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194257 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 194258 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194259 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194260 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194261 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 194262 Nové Zámky||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194263 - || 2001 UL || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194264 - || 2001 UY || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194265 - ||  || 17 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194266 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194267 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194268 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194269 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194270 - ||  || 21 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194271 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194272 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194273 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194274 - ||  || 25 ottobre 2001 || Hug, G.
|-
| 194275 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194276 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194277 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194278 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194279 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194280 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194281 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194282 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194283 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194284 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194285 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194286 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194287 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194288 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194289 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194290 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194291 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194292 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194293 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194294 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194295 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194296 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194297 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194298 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194299 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194300 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|}

194301-194400 

|-
| 194301 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194302 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194303 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194304 - ||  || 20 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 194305 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194306 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194307 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194308 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194309 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 194310 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 194311 - ||  || 25 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194312 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194313 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194314 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194315 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194316 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194317 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194318 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194319 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194320 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194321 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194322 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194323 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194324 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194325 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194326 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194327 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194328 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194329 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194330 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194331 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194332 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194333 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194334 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194335 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194336 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194337 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194338 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194339 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194340 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194341 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194342 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194343 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194344 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194345 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194346 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194347 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194348 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194349 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194350 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194351 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194352 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194353 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194354 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194355 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194356 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194357 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194358 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194359 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194360 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194361 - ||  || 24 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194362 - ||  || 19 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 194363 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194364 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194365 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194366 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194367 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194368 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194369 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194370 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 194371 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 194372 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194373 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 194374 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194375 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194376 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 194377 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194378 - ||  || 23 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 194379 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194380 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 194381 - ||  || 8 novembre 2001 || BATTeRS
|-
| 194382 - ||  || 10 novembre 2001 || Dyvig, R.
|-
| 194383 - ||  || 9 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194384 - ||  || 9 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194385 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194386 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194387 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194388 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194389 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194390 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194391 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194392 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194393 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194394 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194395 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194396 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194397 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194398 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194399 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194400 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|}

194401-194500 

|-
| 194401 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194402 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194403 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194404 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194405 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194406 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194407 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194408 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194409 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194410 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194411 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194412 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194413 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194414 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194415 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194416 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194417 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194418 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194419 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194420 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194421 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194422 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194423 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194424 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194425 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194426 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194427 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194428 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194429 - ||  || 10 novembre 2001 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 194430 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 194431 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 194432 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194433 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194434 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194435 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194436 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 194437 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 194438 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194439 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194440 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194441 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194442 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194443 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194444 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194445 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194446 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194447 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194448 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194449 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194450 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194451 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194452 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194453 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194454 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194455 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194456 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194457 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 194458 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194459 - ||  || 20 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 194460 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194461 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194462 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194463 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194464 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194465 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194466 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194467 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194468 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194469 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194470 - ||  || 17 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 194471 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194472 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194473 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194474 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194475 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194476 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194477 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194478 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194479 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194480 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194481 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194482 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194483 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194484 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194485 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194486 - ||  || 17 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 194487 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194488 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194489 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194490 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194491 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194492 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194493 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194494 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194495 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194496 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194497 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194498 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194499 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194500 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|}

194501-194600 

|-
| 194501 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194502 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194503 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194504 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194505 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194506 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194507 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194508 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194509 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 194510 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194511 - ||  || 18 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194512 - || 2001 XR || 7 dicembre 2001 || Hug, G.
|-
| 194513 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194514 - ||  || 9 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194515 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194516 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194517 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194518 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194519 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194520 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194521 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194522 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194523 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194524 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194525 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194526 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194527 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194528 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194529 - ||  || 10 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194530 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194531 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194532 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194533 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194534 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194535 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194536 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194537 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194538 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194539 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194540 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194541 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194542 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194543 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194544 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194545 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194546 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194547 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194548 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194549 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194550 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194551 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194552 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194553 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194554 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194555 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194556 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194557 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194558 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194559 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194560 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194561 - ||  || 14 dicembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194562 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194563 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194564 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194565 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194566 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194567 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194568 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194569 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194570 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194571 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194572 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194573 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194574 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194575 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194576 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194577 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194578 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194579 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194580 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194581 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194582 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194583 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194584 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194585 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194586 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194587 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194588 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194589 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194590 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194591 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194592 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194593 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194594 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194595 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194596 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194597 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194598 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194599 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194600 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|}

194601-194700 

|-
| 194601 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194602 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194603 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194604 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194605 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194606 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194607 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194608 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194609 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194610 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194611 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194612 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194613 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194614 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194615 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194616 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194617 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194618 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194619 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194620 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194621 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194622 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194623 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194624 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194625 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194626 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194627 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194628 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194629 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194630 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194631 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194632 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194633 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194634 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194635 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194636 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194637 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194638 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194639 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194640 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194641 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194642 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194643 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194644 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194645 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194646 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194647 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194648 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194649 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194650 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194651 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194652 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194653 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194654 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194655 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194656 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194657 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194658 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194659 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194660 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194661 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194662 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194663 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194664 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194665 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194666 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194667 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194668 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194669 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194670 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194671 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194672 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194673 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194674 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194675 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194676 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194677 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194678 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194679 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194680 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194681 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194682 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194683 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194684 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194685 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194686 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194687 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194688 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194689 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194690 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194691 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194692 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194693 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194694 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194695 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194696 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194697 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194698 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194699 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194700 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|}

194701-194800 

|-
| 194701 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194702 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194703 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194704 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194705 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194706 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194707 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194708 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194709 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194710 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194711 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194712 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194713 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194714 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194715 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194716 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194717 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194718 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194719 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194720 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194721 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194722 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194723 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194724 - ||  || 7 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 194725 - ||  || 8 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 194726 - ||  || 8 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 194727 - ||  || 9 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 194728 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 194729 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194730 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194731 - || 2001 YB || 16 dicembre 2001 || Roe, J. M.
|-
| 194732 - ||  || 19 dicembre 2001 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 194733 - ||  || 17 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 194734 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194735 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194736 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194737 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194738 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194739 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194740 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194741 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194742 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194743 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194744 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194745 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194746 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194747 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194748 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194749 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194750 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194751 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194752 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194753 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194754 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194755 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194756 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194757 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194758 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194759 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194760 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194761 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194762 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194763 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194764 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194765 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194766 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194767 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194768 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194769 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194770 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194771 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194772 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194773 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194774 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194775 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194776 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194777 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194778 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194779 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194780 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194781 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194782 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194783 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194784 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194785 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194786 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194787 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194788 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194789 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194790 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194791 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194792 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194793 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194794 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 194795 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 194796 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 194797 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194798 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194799 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194800 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|}

194801-194900 

|-
| 194801 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194802 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194803 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194804 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194805 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194806 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194807 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194808 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194809 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194810 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194811 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194812 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194813 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194814 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194815 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 194816 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194817 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194818 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194819 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194820 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194821 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194822 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194823 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194824 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194825 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194826 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194827 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194828 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194829 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194830 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194831 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194832 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 194833 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 194834 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 194835 - ||  || 18 dicembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 194836 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 194837 - || 2002 AJ || 4 gennaio 2002 || Tombelli, M., Boattini, A.
|-
| 194838 - ||  || 8 gennaio 2002 || Kobayashi, T.
|-
| 194839 - ||  || 5 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194840 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 194841 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 194842 - ||  || 11 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194843 - ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 194844 - ||  || 11 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 194845 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 194846 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 194847 - ||  || 15 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194848 - ||  || 13 gennaio 2002 || Kobayashi, T.
|-
| 194849 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 194850 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 194851 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 194852 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 194853 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 194854 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 194855 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 194856 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 194857 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194858 - ||  || 10 gennaio 2002 || Bickel, W.
|-
| 194859 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194860 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194861 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194862 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194863 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194864 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194865 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194866 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194867 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194868 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194869 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194870 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194871 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194872 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194873 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194874 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194875 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194876 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194877 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194878 - ||  || 13 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 194879 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194880 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194881 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194882 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194883 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194884 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194885 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194886 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194887 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194888 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194889 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194890 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194891 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194892 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194893 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194894 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194895 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194896 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194897 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194898 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194899 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194900 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|}

194901-195000 

|-
| 194901 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194902 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194903 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194904 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194905 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194906 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194907 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194908 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194909 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194910 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194911 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194912 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194913 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194914 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194915 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194916 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194917 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194918 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194919 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194920 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194921 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194922 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194923 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194924 - ||  || 14 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194925 - ||  || 14 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194926 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194927 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194928 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194929 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194930 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194931 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194932 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194933 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194934 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194935 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194936 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194937 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194938 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194939 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194940 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194941 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194942 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194943 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194944 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194945 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194946 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194947 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194948 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194949 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194950 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194951 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194952 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194953 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194954 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194955 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194956 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194957 - ||  || 15 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194958 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194959 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194960 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194961 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194962 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194963 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194964 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194965 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194966 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194967 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194968 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194969 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194970 Márai ||  || 13 gennaio 2002 || Piszkesteto
|-
| 194971 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 194972 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194973 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194974 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 194975 - ||  || 11 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194976 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194977 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194978 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194979 - ||  || 11 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 194980 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 194981 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 194982 Furia || 2002 BH || 19 gennaio 2002 || Buzzi, L.
|-
| 194983 - || 2002 BK || 18 gennaio 2002 || Powell
|-
| 194984 - ||  || 19 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194985 - ||  || 20 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194986 - ||  || 19 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 194987 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194988 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194989 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194990 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194991 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194992 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194993 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194994 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194995 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194996 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194997 - ||  || 20 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 194998 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 194999 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 195000 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0194001